Lermitage Saint-Antoine peut désigner : 
 L'ermitage Saint-Antoine à Pescocostanzo, du 
 L'ermitage Saint-Antoine de Lac-Bouchette au Lac-Bouchette au Québec, du début du 
 L'ermitage Saint-Antoine de Galamus à Saint-Paul-de-Fenouillet en France, de la fin du